Mullowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Mullowka (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk
 Mullowka (Samara), Dorf in der Oblast Samara